Abitante della città di Pinerolo
Pinerolese – vino DOC della provincia di Cuneo